Söhle steht für

 den Familiennamen folgender Personen:
 Johann Christian Söhle (1801–1871), Hamburger Bankier
 Karl Söhle (1861–1947), Schriftsteller und Musiker
 Martin Söhle (1832–1904), deutscher Notar und Bankier

 Söhle, deutscher Name des Ortsteils Žilina (Nový Jičín) der tschechischen Stadt Nový Jičín